Крстович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крстович, Никола (род. 2000) — черногорский футболист, нападающий.
 Крстович, Павле (род. 1999) — черногорский футболист, нападающий.